Џеферсон има више значења:
 Округ Џеферсон (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Округ Џеферсон (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Џеферсон (Ајдахо), је округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Округ Џеферсон (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Џеферсон (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Џеферсон (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Џеферсон (Вашингтон), је округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Округ Џеферсон (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Џеферсон (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Округ Џеферсон (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Џеферсон (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Џеферсон (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Џеферсон (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Џеферсон (Колорадо), је округ у америчкој савезној држави Колорадо
 Округ Џеферсон (Луизијана), је округ у америчкој савезној држави Луизијана
 Округ Џеферсон (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Џеферсон (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Џеферсон (Монтана), је округ у америчкој савезној држави Монтана
 Округ Џеферсон (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Џеферсон (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Округ Џеферсон (Орегон), је округ у америчкој савезној држави Орегон
 Округ Џеферсон (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Џеферсон (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Округ Џеферсон (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Џеферсон (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Округ Џеферсон (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Џеферсон (Луизијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Џеферсон (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Џеферсон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Џеферсон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Џеферсон (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Џеферсон (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Џеферсон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Џеферсон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Џеферсон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Џеферсон (Западна Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Џеферсон (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Џеферсон (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Џеферсон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Џеферсон (округ Јорк, Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Џеферсон (округ Грин, Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Џеферсон (притока Мисурија)
 Џеферсон (планина)

 Томас Џеферсон
 Гајл Џеферсон